Det finns flera personer med namnet Nils Sandström:

 Nils Sandström, svensk jazzmusiker
 Nils Sandström, svensk friidrottare 
 Nils Sandström, svensk politiker